Гаппаров — фамилия. Известные носители:
 Гаппаров, Аюбхон (узб. Ayubxon Gapparov; 16 мая 1992 года; Ташкент, Узбекистан) — узбекский футболист, нападающий киргизского клуба «Алай» из Оша. 
 Гаппаров, Минкаил Магомед Гаджиевич (род. 1940) — советский и российский учёный, специалист в области биохимии и гигиены питания, член-корреспондент РАМН (2002), член-корреспондент РАН (2014).